Алексе́й Алекса́ндрович Дру́зин (3 января 1987, Волгоград, СССР) — российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России (2016).

Биография 
Воспитанник волгоградского спортинтерната ФК «Ротор». В 2005 году выступал за камышинский «Текстильщик», в 2006 году — за «Энергетик» (Урень). С 2007 по 2008 года играл под руководством Роберта Евдокимова в «Алнасе». В 2009 году перешёл в омский «Иртыш», где стал победителем зоны «Восток» второго дивизиона и помог команде выйти в первый дивизион. В 2011 году вновь играл под руководством Роберта Евдокимова за «КАМАЗ». В 2012 году перешёл в «Газовик» Оренбург, с которым также вышел в ФНЛ. 26 июня 2016 года заключил контракт с клубом «СКА-Хабаровск». Зимой 2018 года перешёл в волгоградский «Ротор».

14 июля 2019 года подписал контракт с новосозданным клубом «Новосибирск», в составе которого дебютировал 28 июля того же года в матче 1/128 финала Кубка России 2019/20 против барнаульского «Динамо». 2 июня 2020 года было официально объявлено, что клуб не будет продлевать с Друзиным трудовое соглашение, срок действия которого истёк 31 мая.

Достижения 
 «Иртыш» Омск
 Победитель второго дивизиона (зона «Восток»): 2009

 «Оренбург»
 Победитель второго дивизиона (зона «Урал-Поволжье»): 2012/2013
 Полуфиналист Кубка России: 2014/15
 Победитель первенства ФНЛ: 2015/16
 Обладатель Кубка ФНЛ: 2016

Личная жизнь 
Жена Екатерина (познакомились в Омске), сын — Захар.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Энергетик» Урень
Игроки ФК «Алнас»
Игроки ФК «Иртыш» Омск
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Новосибирск»
Игроки ФК «Волна» Нижегородская область